Schrock ou Schröck est un patronyme porté notamment par :

 Raymond L. Schrock (1892-1950), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Richard R. Schrock (né en 1945), chimiste américain ;
 Stephan Schröck (né en 1986), footballeur philippin d'origine allemande.